Середской район

 Середской район — название Фурмановского района Ивановской области в 1929—1963 годах
 Середской район — район Ярославской области в 1944—1959 годах